Алатир (; ) е град в автономна република Чувашия, Русия. Населението му към 1 януари 2018 година е 34 785 души.

История

Население

Източници 

Градове в Чувашия